Anas Walid Khaled Bani Yaseen (Irbid, 1988. november 29. –) jordániai válogatott labdarúgó, a szaúd-arábiai Al-Raed hátvédje.

További információk 
http://www.soccerway.com/players/anas-bani-yaseen/80713/
http://en.fifa.com/worldfootball/statisticsandrecords/players/player=268446/index.html 
https://web.archive.org/web/20141213075735/http://www.jfa.com.jo/SquadProfile.aspx?lang=en&SID=12

1988-ban született személyek
Jordán labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek